Glasneck ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Glasneck (1928–2009), deutscher Historiker
 Paul Glasneck (1897–1982), deutscher Funktionär (KPD, SED)
 Tina Glasneck, US-amerikanische Autorin